Д’Ор () — французская фамилия. Известные носители:

 Арно Д’О (?—1320) — французский кардинал и Камерленго.
 Иосиф Львович Д’О (1878—1942) — русский советский писатель и журналист, сатирик, пародист, фельетонист.

См. также 
 Арно д’Ор